Chester Beatty kan verwijzen naar

 Alfred Chester Beatty (1875-1968), een Iers-Amerikaanse mijnmagnaat en verzamelaar
 Chester Beatty Library, de door Beatty gestichte bibliotheek in Dublin
 Chester Beatty papyri, een groep oude Bijbelse handschriften, verworven door Beatty